Suzano, município do estado de São Paulo
 Estação Suzano (CPTM), estação ferroviária
 Suzano Papel e Celulose, empresa brasileira
 União Suzano Atlético Clube, clube brasileiro de futebol
 Esporte Clube União Suzano, clube brasileiro de futebol
 Massacre de Suzano, massacre escolar em Suzano

Desambiguação